Каза́чий е́рик:

 Казачий ерик — ерик в Астраханской области, рукав Волги.
 Казачий ерик — ерик в Краснодарском крае, рукав Кубани.
 Казачий ерик — ерик в Ростовской области, рукав Дона.